Дни Турбиных может означать:

 «Дни Турбиных» — пьеса Михаила Булгакова.
 «Дни Турбиных» — итальянский телевизионный фильм 1969 года.
 «Дни Турбиных» — трёхсерийный художественный телевизионный фильм Владимира Басова 1976 года.

См. также 
 «Семья Журбиных», 1954